Pálka může být:

 pálka – sportovní náčiní – například na stolní tenis nebo baseballová pálka

příjmení osob
 Dušan Pálka (1942–2011) – český humorista, kreslíř a fotograf
 Irena Bartoňová Pálková (* 1968) – česká podnikatelka, od roku 2014 viceprezidentka Hospodářské komory ČR
 Petr Pálka (* 1947) – český fotbalista, trenér a manažer
 Petr Pálka (1971–2006) – český sbormistr
 Peter Pálka (* ?) – slovenský herec a režisér

Externí odkazy